Conde de Mendes de Almeida foi um título nobiliárquico conferido pelo Papa Leão XIII a Cândido Mendes de Almeida em homenagem ao pai deste, que defendera o bispo Dom Vital de Oliveira, na Questão Religiosa, em 1874, e em reconhecimento a sua incansável defesa das causas da Igreja.

 Titulares
 Cândido Mendes de Almeida;
 Cândido Mendes de Almeida Júnior, filho do anterior;
 Cândido Antônio José Francisco Mendes de Almeida, filho do anterior.

Mendes Almeida